Мусин, Илья: Мусин, Илья Александрович (1903—1999) — российский дирижёр, музыкальный педагог и теоретик дирижирования.
 Мусин, Илья Сергеевич (род. 1991) — российский хоккеист, нападающий.